Лома Линда Ист има више значења:
 Лома Линда Ист (округ Џим Велс, Тексас)
 Лома Линда Ист (округ Стар, Тексас)